Nordelbien steht für:

 Nordelbien, Bezeichnung für Gebiete nördlich der Elbe im 8. Jahrhundert, siehe Nordalbingien
 Nordelbien, Kurzform für die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche